Bernard Faure peut désigner :
 Bernard Faure (1929-2016), artiste et comédien français ;
 Bernard Faure (1948-), universitaire français, spécialiste du bouddhisme ; 
 Bernard Faure (1953-), athlète français.